Il termine stativo indica una condizione stazionaria o situazione permanente. Può anche voler dire:

 Stativo di un microscopio – il basamento del microscopio, che include il sostegno e il tavolino portaoggetti
 Uno stativo o treppiede regolabile per macchina fotografica